Mole, Môle, ou Molé peuvent désigner :

Mole 
 Mole, unité physique et chimique de quantité de matière
 Mole en géologie
 Mole, sauce en cuisine
 Mole, groupe de rock argentin, originaire de Buenos Aires
 La Mole, affluent de la Tamise
 Mole Antonelliana, monument qui symbolise la ville de Turin
 Mole-Dum, ancien nom de la commune française Meudon
 Mole, personnage de la série télévisée Dark Angel

Môle 

 Môle en architecture
 Môle en médecine
 Môle, poisson
 Le Môle, montagne de Haute-Savoie, en France
 La Môle, commune de France (département du Var)
 La Môle, rivière de France (département du Var)
 Joseph Boniface de La Môle (1526-1574), impliqué dans la conjuration des Malcontents sous le règne de Charles IX

Molé 

 Les Molé sont une illustre famille de parlementaires originaires de Troyes, fixés à Paris au  :
 Édouard Molé (1540-1614) fut président à mortier du Parlement de Paris ;
 Mathieu Molé (1584-1656), fils du précédent, fut Premier président du Parlement de Paris puis Garde des sceaux de France ;
 Édouard Molé (1609-1652), fils du précédent, fut évêque de Bayeux de 1648 à 1652 ;
 Édouard-Jean Molé (1610-1682), frère du précédent, président à mortier au parlement de Paris et conseiller d'État ;
 François Molé (1625-1712), frère du précédent, marquis de Porquerolles, fut Maître des Requêtes de Louis XIV ;
 Mathieu-François Molé (1705-1793) fut Premier président du Parlement de Paris ;
 Édouard François Mathieu Molé (1760-1794), fils du précédent, fut conseiller au Parlement de Paris ;
 Mathieu Louis Molé (1781-1855), fils du précédent, fut Grand-Juge et ministre de la Justice sous Napoléon I et Président du Conseil sous Louis-Philippe I.

 Les Molé sont une famille d'acteurs français :
 Louis Molé, dit Dalainville (1732-1801)
 François Molé (1734-1802)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme